Ruggia ist der Nachname der folgenden Personen:

 Ana María Ruggia, uruguayische Politikerin
 Clemente Ruggia, uruguayischer Politiker
Girolamo Ruggia (1748–1823), Schweizer Jesuit und Hochschullehrer
 Guillermo Ruggia (1896–1971), uruguayischer Politiker